Yesterday (engl. gestern) bezeichnet:

 Yesterday, Song der Beatles
 Yesterday (EP), EP der Beatles
 Yesterday (1981), kanadischer Film von Larry Kent
 Yesterday (1985), polnischer Film von Radosław Piwowarski
 Yesterday (2002), südkoreanischer Film von  Jeon Yun-su
 Yesterday (2019), britischer Film von Danny Boyle
 Yesterday, Originaltitel des südafrikanischen Films Eine Frau namens Yesterday von Darrell Roodt (2004)
 Yesterday (Hörfunksendung), Musiksendung auf WDR 2
 Yesterday (Rose), Rosensorte
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Yesterday

Siehe auch
 Yesterdays